

Geografia 
 Birch – villaggio del Regno Unito, nella contea dell'Essex
 Birch – località degli Stati Uniti d'America, nel Wisconsin

Persone 
 Adam Birch (Joey Mercury) – wrestler statunitense
 Adrian Birch – allenatore di calcio inglese 
 Bob Birch – bassista statunitense 
 Diane Birch – cantautrice e musicista statunitense
 Halvor Birch – ginnasta danese
 Khem Birch – cestista canadese 
 Lamorna Birch – artista britannico
 Martin Birch – produttore discografico e tecnico del suono britannico
 Paul Birch – scrittore e divulgatore scientifico britannico
 Paul Birch – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense 
 Paul Birch – attore statunitense
 Paul Birch (1962-2009) – calciatore inglese
 Thora Birch – attrice statunitense

 Carlotta Birch-Pfeiffer – attrice teatrale e scrittrice tedesca
 Kristian Birch-Reichenwald Aars – filosofo e psicologo norvegese

Altro 
 3924 Birch – asteroide
 Simon Birch – film del 1998 diretto da Mark Steven Johnson
 Professor Birch – personaggio dell'universo immaginario di Pokémon